Meander ist eine veraltete Schreibung für:

 Mäander, Fluss
 Maiandros, griechische Gottheit

Siehe auch:
 Meander. Miesięcznik poświęcony kulturze świata starożytnego, altertumswissenschaftliche Zeitschrift
 Meander Glacier, Gletscher im ostantarktischen Viktorialand
 Meander River
 Mäander (Begriffsklärung)
 Menander